Molen Bataaf, molen in Winterswijk
 De Bataaf (Herzele), molen in Herzele
 De Bataaf (tennispark), tennispark in Den Haag